Morven ist der Name mehrerer Orte:

 in den USA:
Morven (Georgia)
Morven (North Carolina)

 in Australien:
Morven (New South Wales)
Morven (Queensland)